Osoby o tym nazwisku:
 Adam Maher – holenderski piłkarz
 Allan Maher – australijski piłkarz
 Aaron Maher – australijski zapaśnik
 Bill Maher – amerykański komik, komentator polityczny, aktor i autor
 Katherine Maher – dyrektor wykonawcza Wikimedia Foundation
 Sara Ahmed Maher – egipska zapaśniczka
 Sean Maher – amerykański aktor